Le Forum francophone des affaires (FFA) est un regroupement d'acteurs économiques des pays francophones.

Créé en 1987 lors du Sommet des chefs d’États et de gouvernements francophones, le Forum francophone des affaires (FFA), seule organisation économique qui lui est associée, fédère les acteurs économiques de ces pays. Au point d’intersection des domaines politiques et économiques, le FFA facilite le développement des relations et des échanges entre acteurs économiques publics et privés.

Grâce aux accords passés dans les pays arabophones, francophones, hispanophones et lusophones, présent sur tous les continents, le Forum francophone des affaires (FFA) est le premier réseau mondial d’entreprises.

Articles connexes 
 Organisation internationale de la francophonie

Lien externe 
 

Conférence internationale
Association ou organisme lié à la francophonie